Magic amerikai Magic rejtjelelemző és helyzetmeghatározó rendszer
 Magic (1975–2013) amerikai rapper
 R550 Magic, légiharc-rakéta

Együttesek
 Magic, amerikai rockegyüttes
 Magic, osztrák együttes (1974–1982)

Albumok
 Magic, Billy Cobham albuma (1977)
 Magic, Cheryl Dilcher albuma (1974)
 Magic, a Four Tops albuma (1985)
 Magic, Ian Gillan szólóalbuma (1982)
 Magic, Amii Stewart-album (1992)
 Magic, The Jets-album (1987)

Dalok
 Magic, Cars-dal
 Magic, Olivia Newton-John dala
 Magic, Pilot-dal